Loubaresse puede referirse a: 

 Loubaresse, comuna francesa situada en Ardèche.
 Loubaresse, comuna francesa situada en Cantal.